Серена Вільямс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її обіграла Сунь Тяньтянь.

Марія Кириленко виграла титул, у фіналі перемігши Анну-Лену Гренефельд з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчиь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Draw (WTA) 

2005
Тур WTA 2005